Сухая чистка:
 Химчистка (химическая чистка), профессиональная сухая чистка — химический процесс очистки изделий из текстильных материалов с использованием органических растворителей.
  — французский фильм 1997 года, режиссёр Анн Фонтен.